Spojení písmen C a E může mít různé významy:

CE 
 Windows CE
 Náš letopočet (z anglického Common Era)
 značka CE – označení shody pro výrobky uváděné na trh v Evropském hospodářském prostoru
 China Export – označení CE snadno zaměnitelné se značkou CE
 zkratka stanice metra Českomoravská
 bývalá SPZ okresu České Budějovice
 BR-CE – kód ISO 3166-2 pro stát Ceará
 BS-CE – kód ISO 3166-2 pro Central Eleuthera
 BW-CE – kód ISO 3166-2 pro Střední distrikt
 CM-CE – kód ISO 3166-2 pro provincii Centre
 CE Jordán, pokusný pěchotní srub z roku 1936 ve vojenském újezdu Brdy

Ce 
 cer (z latinského Cerium) – chemický prvek

ce 
 čečenština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk